Cardiocephalus är ett släkte av plattmaskar. Cardiocephalus ingår i familjen Strigeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Cardiocephalus